Die Poolbillard-Europameisterschaft 2014 war ein Poolbillardturnier, das vom 29. März bis 9. April 2014 im Acapulco Holiday Resort in Kyrenia (Girne) vom europäischen Poolbillardverband EPBF ausgerichtet wurde. Es war die erste Poolbillard-EM auf Zypern.

Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos bei den Herren, Damen und Rollstuhlfahrern. Bei den Rollstuhlfahrern wurde jedoch kein 14/1-endlos-Wettbewerb ausgespielt. Zudem wurden die Mannschafts-Europameister der Herren und der Damen ermittelt.

Die Österreicherin Jasmin Ouschan war mit zwei Goldmedaillen im Einzel und Gold im Team die erfolgreichste Spielerin des Turniers, der Finne Jouni Tahti und der Niederländer Niels Feijen waren mit jeweils zwei Goldmedaillen die erfolgreichsten Spieler.
Erfolgreichste deutsche Spielerin war Ina Kaplan, die im 10-Ball Zweite wurde. Ralf Souquet war mit Bronze im 9-Ball und mit der Herren-Mannschaft der deutschen Billard-Union der erfolgreichste deutsche Spieler.

Zeitplan

Modus 
Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16; bei den Rollstuhlfahrern 8; bei den Herren-Mannschaften 8 und bei den Damen-Mannschaften 4). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Mannschafts-Wettbewerbe 
Die Mannschaftswettbewerbe fanden vom 3. bis 4. April statt.

Herren

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2014
Europameisterschaft
Billardturnier in Kyrenia